Бадахшан

 Бадахшан — историјска област у Средњој Азији;
 Бадахшан — провинција у Авганистану;
 Бадахшан — село у Узбекистану;
 Горно-Бадахшан - аутономна област у саставу Таџикистана.